Пе́вчие (мн. число от «певчий»):

 Певцы (устар. хористы)
 Певчие — певцы церковного хора;
 Дьяки-певчие — на царской службе до учреждения придворной певческой капеллы;
 Придворные певчие — для церковных служб в присутствии царя.
 Поющие, мелодично свистящие птицы и насекомые, например:
 Певчие воробьиные | Певчие пересмешники | Певчие ястребы
 Певчие цикады.
 Литературные произведения:
 «Певчие» (1884) — рассказ Антона Чехова;
 «Певчие» (1902) — стихотворение Степана

См. также 

 Птички певчие (значения)
 Певец (значения) | Хор (значения)

Примечания